Die Stella Artois Championships 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Juni 2006 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle (Westf.) die Gerry Weber Open gespielt, welche genau wie die Stella Artois Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der US-Amerikaner Andy Roddick, der das Turnier zuvor dreimal in Folge gewann. Als Dritter der Setzliste verlor er im Halbfinale gegen James Blake. Neben Blake erreichte auch der dreimalige Turniersieger Lleyton Hewitt das Finale, der etwas überraschend als Setzlistenachter das Endspiel in zwei Sätzen für sich entscheidet und somit seinen vierten Titel in London gewann. Es war der einzige Titel der Saison für Hewitt und der 25. seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, die Brüder Bob und Mike Bryan, schieden in dieser Ausgabe im Halbfinale gegen die späteren Turniersieger Paul Hanley und Kevin Ullyett aus, die sich ihrerseits im Finale gegen Jonas Björkman und Maks Mirny durchsetzten. Für die Paarung war es der vierte gemeinsame Titel des Jahres und insgesamt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die ersten acht gesetzten Einzelspieler und Doppelpaarungen erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen ebenfalls bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel (PDF; 203 kB) auf der ATP-Homepage
 Turnierplan Doppel (PDF; 187 kB) auf der ATP-Homepage
 Turnierplan Einzelqualifikation (PDF; 216 kB) auf der ATP-Homepage

ATP Tour 2006
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham